Foyn ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Foyn (* 1959), norwegischer Eishockeyspieler
 Svend Foyn (1809–1894), norwegischer Walfang- und Schiffsmagnat

Siehe auch:
 Foyn Harbour, Naturhafen vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Foyn Island, Insel im Rossmeer, Antarktis
 Foyn-Küste, Küstenabschnitt im Osten der Antarktischen Halbinsel
 Foyn Point, Landspitze an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel
 Svend-Foyn-Gletscher, Gletscher auf der Insel Jan Mayen im Nordatlantik